

Carriera
Oltre ad aver ottenuto 9 titoli nazionali ungheresi tra il 1971 e il 1984, pur con le difficoltà di quegli anni per i piloti d'oltre cortina a gareggiare nell'Europa Occidentale, ha disputato numerosi gran premi nel motomondiale fra il 1969 e il 1981, svariando in quasi tutte le classi e utilizzando moto di svariate case: soprattutto Yamaha, ma anche Aermacchi, MZ, Morbidelli e MBA. 

Con la vittoria ottenuta nel Gran Premio motociclistico di Cecoslovacchia 1971 in classe 250 è stato il primo pilota ungherese ad imporsi in un gran premio; in totale ha ottenuto quattro vittorie e un terzo posto e il suo miglior piazzamento finale è stato l'8º posto ottenuto nel 1972 in classe 350.

Ha trovato la morte in un incidente durante una corsa a Piešťany, nell'odierna Slovacchia, l'11 agosto 1985.

Risultati nel motomondiale

Classe 125

Classe 250

Classe 350

Classe 500

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Piloti della classe 125
Piloti della classe 250
Piloti della classe 350
Piloti della classe 500